Cristina Alix de Massy (Noghès) (Mónaco, 8 de julio de 1951 - Niza, 15 de febrero de 1989) nacida de la princesa Antonieta de Mónaco, baronesa de Massy, y de su primer esposo, Alejandro Athenase Noghés. Fue prima hermana del príncipe reinante Alberto II de Mónaco y sobrina carnal de Raniero III de Mónaco. Aunque nació fuera del matrimonio, sus padres se casaron a finales de ese mismo año 1951, legitimándola y de este modo ubicándola en la línea de sucesión al trono.

Biografía 

Fue la más joven de sus tres hermanos; los otros fueron: Isabel Ann (1947-2020) y Cristián Luis (nacido en 1949). Los tres hermanos fueron damas y paje de honor en el enlace religioso de su tío Raniero con Grace Kelly.

Christine Alix se casó dos veces.

Se casó en primeras nupcias en Mónaco el 14 de febrero de 1972 y se divorció en 1976 de Carlos Wayne Knecht (nacido en Filadelfia, Pensilvania, el 23 de noviembre de 1944), y tuvieron un hijo:
 Keith Sebastián Knecht de Massy (nacido en Filadelfia, Pennsylvania, 1972), se casó en julio de 1999 con Donatella Dugaginy, los cuales han tenido cuatro hijas; Cristina, nacida en 2000. Alexia, nacida en 2001. Victoria, nacida en 2007 y Andrea, nacido en 2008.

Se casó en segundas nupcias el 25 de marzo de 1988 con Leon Leroy, sin descendencia.

Christine falleció un año más tarde víctima de leucemia.

El 1 de julio del año 2011, su nuera Donatella es elegida para ser testigo de la novia en la boda civil de su primo hermano Alberto con Charlene Wittstock.

Ancestros

Referencias 
 'Palace: Mi vida con la familia real monegasca' (en inglés), por Christian de Massy y Charles Higham. (Nueva York, Atheneum, 1986, ISBN 0-689-11636-5.)
 'Princesa Gracia' (en inglés), por Sarah Bradford (Nueva York, Stein and Day, 1984, ISBN 0-8128-2958-1.)

Enlaces externos 
 Casa Principesca de Mónaco

Casa de Grimaldi
Fallecidos por leucemia
Monegascas del siglo XX
Católicos de Mónaco
Fallecidos en Niza
Fallecidos por cáncer en Francia